Baskette ist der Familienname der folgenden Personen:

 Billy Baskette (1884–1949), US-amerikanischer Pianist und Komponist 
 Jim Baskette (1887–1942), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Lena Copeland Baskette (1907–1994), US-amerikanische Filmschauspielerin; siehe Lina Basquette
 Michael Baskette (* 1970), US-amerikanischer Komponist und Produzent

Siehe auch:
 Baskett